Брича́нский райо́н (, Район Бричень) — административно-территориальная единица Республики Молдова.

География 
Бричанский район расположен на северо-западе Молдавии. Граничит с Единецким и Окницким районами Молдавии, а также с Румынией на западе и Украиной на севере. В Бричанском районе возле села Крива находится самая западная точка Молдавии.

История 
Как и большинство районов Молдавской ССР, образован 11 ноября 1940 года с центром в пгт Бричаны. До 16 октября 1949 года находился в составе Бельцкого уезда, после упразднения уездного деления перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

С 31 января 1952 года по 15 июня 1953 года район входил в состав Бельцкого округа, после упразднения окружного деления вновь перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

9 января 1956 года Бричанский район был ликвидирован, его территория была разделена между соседними Единецким, Липканским и Окницким районами.

24 декабря 1964 года из Единецкого и Дондюшанского районов в восстановленный Липканский район переданы территории, принадлежавшие Бричанскому району, а сам Липканский район переименован в Бричанский с переносом административного центра в пгт Бричаны. Таким образом, территория современного Бричанского района включает в себя территории изначально созданных Бричанского и Липканского районов.

С 1999 года по 2002 год, в рамках проводимой административной реформы, район являлся частью Единецкого уезда. После упразднения уездного деления, район вновь стал самостоятельной административной единицей.

Населённые пункты

Население

Достопримечательности 

 Возле села Крива находится пещера «Золушка» (:ro:Peştera Emil Racoviţă). Пещера открыта в марте 1977 года черновицкими спелеологами под руководством В. П. Коржика; вход находится на территории Кривского гипсового карьера, пещера расположена под землями Молдавии и Украины; пещера в гипсах, лабиринтового типа; атмосфера загазована СО2, в некоторых районах до 2—4 %; есть несколько десятков озёр, колодцы — глубиной 12—15 м (около десятка); уникальные «глиняные» сталактиты, чёрные и красные разных оттенков глины; большие объёмы галерей и залов. Длина пещеры — 90 200 м. Температура воздуха 8—10 °C. Исследовалась Черновицким спелеоклубом «Троглодит», а позже, с 1984 года и кишинёвским спелеоклубом «Абис».

Знаменитости 
 Поэт Григоре Виеру родился в селе Перерыта Бричанского района.
 Художник Станислав Семёнович Бабюк родился в селе Гримешты Бричанского района.
 Оперный певец Мунтян, Михаил Иванович родился в селе Крива Бричанского района.
 См. также список известных липканцев и список известных бричанцев.

Интересные факты 
 26.06.1940 значительная часть Бричанского района вместе с Хотинским уездом была передана Румынией Украине, и лишь 4.11.1940 центральные власти окончательно установили границу между МССР и УССР в результате чего Украина отдала Молдавии ряд местностей нынешнего Бричанского района (бывшего Липканского района).
 В 1977 году космомольско-молодёжный коллектив производственного противоэрозионно-мелиоративного объединения Бричанского районного совета колхозов (руководитель Гудумак Е. В., комсорг Капацына В. Д.) стал лауреатом Премии комсомола Молдавии имени Бориса Главана в области производства.
 В 1978 году лауреатом этой же премии стал Н. А. Мунтян, мастер машинного доения колхоза «XIX съезд КПСС» Бричанского района.

Примечания

Ссылки 

Районы Молдавии
Районы Молдавской ССР